O Estado do Rio de Janeiro possui 164 zonas eleitorais, devido ao reagrupamento realizado em 2019 por determinação do Tribunal Superior Eleitoral.

Histórico

Até o ano de 1975 o Estado do Rio de Janeiro possuía 91 zonas eleitorais. Com a incorporação do Estado da Guanabara naquele ano, somaram-se a elas as 25 zonas eleitorais do Estado da Guanabara, que mantiveram a sua ordenação numérica, de 1ª a 25ª. Já a 1ª zona eleitoral do antigo Estado do Rio de Janeiro se tornou a 116ª e as zonas numeradas de 2ª a 25ª passara a ser numeradas de 92ª a 115ª.

Municípios e bairros atendidos pelas zonas eleitorais

Ver também 
 Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
 Zonas eleitorais da cidade de São Paulo

 Lista Completa de Endereços e Telefones das Zonas Eleitorais
 Eleitorado por Bairro - Zona

Instituições governamentais do Brasil